Cep (okres Jindřichův Hradec)
Cepheus (sterrenbeeld)